Памятник борцам за Советскую власть в Дагестане — бронзово-гранитный многофигурный монумент, установленный в 1980 году в столице Республики Дагестан Махачкале.

Установлен в Сквере Борцов революции у здания Администрации Махачкалы, к югу от площади Ленина.

Автор памятника скульптор Гейбат Гейбатов, при участии архитекторов Г. А. Захарова и А. Г. Захарова.

Памятник представляет собой скульптурную группу из шести стоящих в полный рост скованных по рукам и ногам фигур революционеров-большевиков — руководителей дагестанского подполья: У. Буйнакский, О. Лещинский, А.-В. Гаджимагомедов, А. Исмаилов, С. Абдулгамидов, А. Алиев (все они были расстреляны по приговору военно-шариатскома суда — Лещинский 19 сентября 1919 года в Порт-Петровской тюрьме, остальные 18 августа 1919 года в районе станции Темиргое).

Считается удачным вариантом строительства памятников монументальной скульптуры советской эпохи.

Примечания

Ссылки 
 Памятник борцам за Советскую власть
 [www.tripadvisor.ru/Attraction_Review-g1600258-d15191243-Reviews-Monument_to_Dagistan_Fighters_for_the_Soviet_Regime-Makhachkala_Republic_of_Dag.html Памятник Дагестанским борцам за Советскую власть]

борцам за советскую власть в Дагестане